ТБА — многозначная аббревиатура:
 ТБА — тербутилазин
 ТБА — тетра-брик асептик
 ТБА — тетрабромид ацетилена
 ТБА — титанат бария
 ТБА — трибутиламин
 ТБА — тяжёлая бомбардировочная авиация

См. также 
 ТБАП — тяжёлый бомбардировочный авиационный полк
  — аббревиатура латиницей